«Саут-Ист Квинсленд Старз» () — это австралийская профессиональная женская баскетбольная команда, выступавшая в женской национальной баскетбольной лиге (ЖНБЛ). Команда базировалась в городе Брисбен (штат Квинсленд).

Команда была основана в 2015 году и провела в ЖНБЛ всего один сезон. Она дебютировала в лиге 9 октября 2015 года домашним матчем против клуба «Бендиго Спирит», в котором победила со счётом 80:63. В состав «Саут-Ист Квинсленд Старз» были приглашены игроки женской сборной Австралии, Эрин Филлипс, Рейчел Джарри и Ребекка Аллен, а на пост главного тренера ангажировали участника четырёх Олимпиад в составе мужской сборной Австралии Шейна Хила, однако Эрин Филлипс в межсезонье получила травму и не провела за новую команду ни одного матча. Свой единственный сезон в ЖНБЛ «Звёздам» явно удался, команда пробилась в финальные игры, заняв четвёртое место в регулярном чемпионате, но без борьбы проиграла в предварительном финале победителю турнира, команде «Таунсвилл Файр», со счётом 71:91. Ещё по ходу регулярного чемпионата клуб столкнулся с финансовыми трудностями, но всё-таки смог его доиграть и был расформирован сразу после его завершения, так и не дождавшись спонсорской помощи. «Саут-Ист Квинсленд» занял в первенстве место ещё одной команды из штата Квинсленд «Логан Тандер», которая перед началом сезона 2014/15 годов также испытывала финансовые проблемы, поэтому в сентябре 2014 года снялась с первенства, а затем была понижена в ранге, вернувшись в полупрофессиональную Квинслендскую баскетбольную лигу (КБЛ), в которой выступала до прихода в ЖНБЛ.

Участия в больших финалах ЖНБЛ 
«Саут-Ист Квинсленд Старз» за свою очень короткую историю ни разу не участвовал в больших финалах ЖНБЛ.

Протокол сезонов ЖНБЛ

Статистика игроков

Состав в сезоне 2015/16

Тренеры

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Женские баскетбольные клубы Австралии
Клубы женской НБЛ
Спортивные клубы Брисбена
Баскетбольные клубы Австралии, прекратившие существование
Баскетбольные клубы, расформированные в 2016 году
Исчезнувшие баскетбольные клубы